Одишария — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Одишария, Гурам Николаевич (род. 1951) — грузинский поэт, писатель, драматург, общественный деятель.
 Одишария, Лена Ермолаевна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.